Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Detroit 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Hana Mandlíková e Betty Stöve 6–4, 6–2.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (campionesse)
 Hana Mandlíková /  Betty Stöve (finale)

 Anne Smith /  Paula Smith (primo turno)
 Betsy Nagelsen /  Pam Shriver (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Detroit 1981